Gasch steht für:

 Mareb, Fluss in Äthiopien

Gasch ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Gasch (1928–2000), deutscher Maler und Grafiker
 Josepha Gasch-Muche (* 1944), deutsche, bildende Künstlerin
 Loïc Gasch (* 1994), Schweizer Leichtathlet
 Marita Gasch (* 1958), deutsche Ruderin, siehe Marita Sandig
 Robert Gasch (* 1936), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Rolf Gasch (1926–?), deutscher Dreher und Volkskammerabgeordneter
 Rudolf Gasch (1863–19??), deutscher Autor, Lehrer und Turnpionier
 Uwe Gasch (* 1961), deutscher Ruderer
 Walther Gasch (1886–1962), deutscher Maler und Grafiker